Martin Luther King (1929-1968), een Amerikaans burgerrechtenactivist
 Marie Luise Kaschnitz (1901-1974), een Duitse schrijver en dichter
 MLK (single), een nummer van de band U2
 MLK-onderwijs, een voormalige Nederlandse onderwijsvorm